Старая Покровка — название населённых пунктов:

Киргизия 
 Старая Покровка — село в Узгенском районе Ошской области.
 Старая Покровка — прежнее название села Чуй Чуй-Токмакского горсовета Чуйской области.

Россия 
 Старая Покровка — хутор в Лискинском районе Воронежской области.
 Старая Покровка — село в Шацком районе Рязанской области.

Украина 
 Старая Покровка — село в Чугуевском районе Харьковской области.